Le championnat du monde de snooker 1983 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (18) 
 147 Cliff Thorburn
 139, 105 Kirk Stevens
 131, 103 Steve Davis
 122, 116 Ray Reardon
 118, 115, 104 Eddie Charlton
 118, 106 Doug Mountjoy
 111 Jimmy White
 109, 102 Alex Higgins
 109 Bill Werbeniuk
 106 John Spencer
 102 Tony Meo

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1983
Snooker
Snooker 1983
Sport en Angleterre en 1983
Snooker en 1983
Sport en avril 1983
Sport en mai 1983